Кондратьев, Владимир: Кондратьев, Владимир Александрович (1935—2010) — советский и российский математик, профессор МГУ (2002).
 Кондратьев, Владимир Александрович (1928—1992) — советский историк-архивист.